Эдмо́н Франсуа Валентин Абу́ (, 14 февраля 1828, Дьёз, Франция — 16 января 1885, Париж) — французский беллетрист и публицист.

В 1855 году выпустил книгу — «» — остроумную критику ново-греческих нравов. В том же году напечатал свой первый роман «», имевший большой успех. В дальнейшем — автор романов: «» (1856); «» (1857); «» (1858) и целого ряда рассказов и новелл, из которых многие переведены на русский язык («Тридцать и сорок», «Человек с разбитым ухом», «Провинциальные браки» и др.).

Примечания

Ссылки 
 

 

Писатели Франции XIX века
Публицисты Франции
Члены Французской академии
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Журналисты Франции